Club Atlético Talleres (Córdoba), club de futbol argentí.
 Club Atlético Talleres (Remedios de Escalada), club de futbol argentí.